Sistema di trasmissione in ingegneria meccanica
 Sistema di trasmissione nelle telecomunicazioni
 Sistema di trasmissione in un organo a canne